Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2011/12 steht für:

 Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2011/12 (Frauen)
 Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2011/12 (Männer)